ВМЗ — аббревиатура:

 Российские троллейбусы, производящиеся на Вологодском механическом заводе:
 ВМЗ-170
 ВМЗ-5298 «Лидер»
 ВМЗ-5298.01
 ВМЗ-5298.01-50 «Авангард»
 ВМЗ-6215
 ВМЗ-62151 «Премьер»

См. также 
 Вичугский машиностроительный завод — машиностроительное предприятие.
 Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» — один из крупнейших производителей металлопроката специальных марок стали в России.
 Волжский машиностроительный завод (также его микрорайон в Рыбинске)
 Вологодский механический завод — механическое предприятие.
 Волочисский машиностроительный завод — структурная единица ОАО «Мотор Сич» на Украине.
 Воркутинский механический завод — подразделение ОАО «Воркутауголь».
 Воронежский механический завод — филиал ФГУП ГКНПЦ имени М. В. Хруничева.
 Выксунский металлургический завод — металлургическое предприятие, занимается выпуском металлических труб, ж/д колёс, листовой и рулонной стали, штрипса.
 Высокогорский механический завод — предприятие и его жилой район в Тагиле.
 Вяртсильский метизный завод — предприятие в Карелии.